L'elecció de la seu dels Jocs Olímpics és el procés en el qual els membres del Comitè Olímpic Internacional (COI) es reuneixen per escollir quina ciutat acollirà els Jocs Olímpics.

Història 
En els inicis de la realització dels Jocs Olímpics era el mateix Comitè Olímpic Internacional qui escollia la ciutat de forma unànime.

Des de 1931 es tria a una ciutat pel mètode actual. Les diferents ciutats són sotmeses a votació en un procés secret. Se celebren diferents rondes en què s'elimina la que tingui menys vots fins que una ciutat obtingui la majoria d'ells. Des de 1991 s'escull la ciutat seu dels Jocs Olímpics set anys abans de la seva celebració.

1896-1932 
<div id="1896"><div id="1900">

<div id="1904">

<div id="1908">

<div id="1912">

<div id="1916">

<div id="1920">

<div id="1924">

<div id="1932">

<div id="1928h">

<div id="1932h">

1936-1948 
<div id="1936">

<div id="1936h">

<div id="1940">

<div id="1940h">

<div id="1944">

<div id="1948">

1952-1968 
<div id="1952">

<div id="1956">

<div id="1960">

<div id="1964">

<div id="1968">

<div id="1968h">

1972-1988 
<div id="1972">

<div id="1976">

<div id="1980">

<div id="1984">

<div id="1988">

1992-1998 
<div id="1992">

<div id="1994">

<div id="1996">

<div id="1998">

2000-2018 
<div id="2000">

<div id="2002">

<div id="2004">

<div id="2006">

<div id="2008">

<div id="2010">

<div id="2012">

<div id="2014">

<div id="2016">

<div id="2018">

2020 
<div id="2020">

Vegeu també 
 Comitè Olímpic Internacional
 Candidatures als Jocs Olímpics d'estiu de 2012
 Jocs olímpics
 Llista de les ciutats candidates a organitzar els Jocs Olímpics

Referències 
  INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE VOTE HISTORY

Enllaços externs 
  Portal olímpic

Comitè Olímpic Internacional
Jocs Olímpics